Tornau (Dübener Heide), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Tornau vor der Heide, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt